Nogarède est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Floris Nogarède (1911-2010), auteur français de roman policier ;
 Léone Nogarède, dite Léone Laisner (1926-), comédienne de théâtre et critique d'art française.

Architecture 
 Château de Nogarède, château fort situé sur la commune de Sieuras dans le département de l'Ariège, en France.

Patronyme français